

Patronyme 

 Florent Carton dit Dancourt (1661-1725), acteur et auteur dramatique français
 Marie-Thérèse Dancourt (1663-1725), actrice française, femme du précédent
 Manon Dancourt (1684-1745), actrice française, fille aînée des précédents
 Mimi Dancourt (1685-1780), actrice française, fille cadette des précédents
 Marie-Claude Guéant, dite Dancourt, actrice française, femme de l'acteur Damien Desormes
 Louis-Etienne Dancourt (1901-1984), général français
 Louis Heurteaux, dit Dancourt (1725-1801), acteur et auteur dramatique français
 Thierry Dancourt (1962-), écrivain français

Toponyme 

 Dancourt, commune française de la Seine-Maritime
 Dancourt, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Dancourt-Popincourt
 Le Dancourt, ancienne commune du département des Ardennes, créée en 1793 sur le territoire de la commune de Donchery, puis réabsorbée par cette dernière en 1828.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France